Росто́в може да се отнася за:
 Ростов (Ростов Велики в миналото) – град в Северна Русия, Ярославска област
 Ростов Ярославски – железопътна гара в града
 Ростовски район – в Ярославска област, Русия
 Ростов на Дон – град в Южна Русия, Ростовска област
 Ростов Главни – железопътна гара в града
 „Ростов“ – футболен клуб в града
 Ростовска област – в Русия
 Ростов – село в Украйна, Сумска област, Ямполски район
 Ростов – руско фамилно име
 Наташа Ростова – героиня от романа „Война и мир“ на Лев Толстой